Улащик — фамилия:
 Улащик, Владимир Сергеевич (1943—2018) — доктор медицинских наук, физиотерапевт.
 Улащик, Николай Николаевич (1906—1986) — историк, археограф, прозаик, переводчик и мемуарист.